Торке ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.

Персоналии 
 Торке, Эжен Леон Эдуард (более известен под псевдонимом Джон-Антуан Но; 1860—1918) — французский писатель и поэт, представитель символизма, первый лауреат Гонкуровской премии.

Другое 
 «Торке» — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.